X-34 (lanceur orbital)
 X-34 (avion)
 X-34, un véhicule de l'univers de Star Wars.